Пристань:

 Пристань — место причала судов у берега.

Топонимы

Белоруссия 
 Пристань — деревня, Задорьевский сельсовет Логойского района Минской области
 Пристань — деревня, Дубровский сельсовет Пуховичского района Минской области

Россия 
 Пристань — деревня, Лужский район, Ленинградская область
 Пристань — деревня, Себежский район, Псковская область
 Пристань — деревня, Усвятский район, Псковская область
 Пристань — гарнизон, Шкотовский район, Приморский край.
 Пристань — село, Артинский городской округ, Свердловская область
 Пристань — посёлок Ивдельского городского округа Свердловской области.

Украина 
 Пристань — село, Сокальский район, Львовская область
 Пристань — село, Хорольский район, Полтавская область
 Пристань — село, Ахтырский городской совет, Сумская область

См. также 
 Пристан